Игнасио Лопез Рајон има више значења:

 Игнасио Лопез Рајон (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Игнасио Лопез Рајон (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Игнасио Лопез Рајон (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Игнасио Лопез Рајон (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Игнасио Лопез Рајон, Потреро де лос Игос (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Игнасио Лопез Рајон (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Игнасио Лопез Рајон (Омитлан де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Игнасио Лопез Рајон, Којота Примера Манзана (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Игнасио Лопез Рајон, Ел Гавиљеро (Тлавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Игнасио Лопез Рајон (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Игнасио Лопез Рајон, Лос Делгадо (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику